Hans Holm kan avse någon av följande:

Hans Theobald Holm (1877–1964), svensk industriman
Hans Holm (konstnär) (1933–1971), svensk konstnär
Hans Holm (född 1941), svensk journalist, chefredaktör och platschef för Västerviks Tidning till 2008
Hans Holm, svensk journalist, chefredaktör för Post- och Inrikes Tidningar från 1980-talet och in på 2000-talet.

Se även
Hannes Holm (född 1962), svensk regissör, skådespelare och manusförfattare.

Källor